Armandinho Neves foi um músico, violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Jacaré tá no caminho
Casamento na roça/Sem querer

Músicos do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Naturais de Campinas